A Patkány állatjegyű személy gyorsan felismeri a különféle helyzetekben rejlő lehetőségeket, váratlan szituációkban is hamar rájön a nehézségekre és az előnyökre. Intelligens. Akarata erős. Ha kitűz valamilyen célt maga elé, azt mindig meg akarja valósítani, mert őszintén hisz abban, amit csinál. Kitűnő szervező.

Kapcsolataiban tisztességes, ezt várja el másoktól is, és rosszul esik a Patkánynak, ha visszaélnek a bizalmával. Könnyen barátkozik, társaságban szívesen látják. Jó társalgó, van humora. Mások iránt kedves, figyelmes. A Patkány számára fontos a biztonság. Vágyik a megértésre. Féltékenyen óvja magánéletét.

A szerelemben szenvedélyes, szívesen feltárja érzelmeit. Kapcsolatainak kezdeti időszakában érzelmei lángolnak, de ha odaadását nem viszonozzák, hamarosan megneheztel. Feltétel nélküli szeretetre vágyik, társával minden tervét, sőt gondolatait is meg akarja osztani. Mivel az érzelmi hullámhegyek és hullámvölgyek jellemzik, kapcsolatai törékenyek. Gyengéd és szerető társ tud lenni, ha megkapja a számára elsősorban fontos biztonságot. A szemrehányásokat nehezen viseli.

Munkáját energikusan, rugalmasan végzi, viszonylag könnyen veszi az akadályokat. Főfoglalkozása mellett gyakran dolgozik egyéb feladatokon is. Különösen alkalmas olyan munkakörökben, amelyek a kereskedelemmel, adótanácsadással, személyzeti munkával kapcsolatosak, de lehet belőle kitűnő író, újságíró, kiadó, zenész és sportoló is.

Jól bánik az emberekkel, ért a taktikázáshoz is. Ha kollégái viselkedésében kivetnivalót talál, túl élesen fogalmazza meg bírálatát, pedig némi türelemmel és megértéssel többre menne. Pénzügyi érzéke fejlett.

A Patkány a fekete színhez kötődik, amely a hagyomány szerint a megbecsülés és a méltóság jelképe. A fekete szín a nehézségekkel szemben kivívott sikert is jelenti. Az égtájak közül a Patkány az északi irányhoz kapcsolódik, amely a nap utolsó és a hajnal első órájához társul.

Patkány jegyű emberek születésnapja 
A kínai naptár a holdfázisokra épül: a holdévben 12, nagyjából 29 és fél napos hónap van. A kerekítés kedvéért hasonlóan a nyugati naptárhoz, 6 darab 29 napos kishónap, és 6 darab 30 napos nagyhónapra tagolódik. Körülbelül 3 évenként pedig megtoldják egy kiegészítő hónappal, de ezek nem szabályosan követik egymást. A kínai holdév általában később kezdődik, mint a nyugati napév.

 1900. január 31. – 1901. február 18. Fém Patkány
 1912. február 18. – 1913. február 6. Víz Patkány
 1924. február 5. – 1925. január 24. Fa Patkány
 1936. január 24. – 1937. február 11. Tűz Patkány
 1948. február 10. – 1949. január 29. Föld Patkány
 1960. január 28. – 1961. február 15. Fém Patkány
 1972. február 19. – 1973. február 2. Víz Patkány
 1984. február 2. – 1985. február 19. Fa Patkány
 1996. február 19. – 1997. február 6. Tűz Patkány
 2008. február 7. – 2009. január 25. Föld Patkány
 

Kínai asztrológia